Природоохранные зоны Португалии включают один национальный парк, 14 природных парков, 13 природных заповедников, 8 охраняемых ландшафтов, 5 природных монументов и 7 защищённых территорий. Природоохранные зоны страны находятся в ведении правительственного Института Сохранения Природы и Окружающего мира ().

Национальный парк 

Национальный парк Пенеда-Жереш находится на самом севере страны и создан для охраны дубовых и прочих широколиственных лесов, болот и кустарника.

Природные парки 

 Альван
 Аррабида
 Вале-ду-Гуадиана
 Дору Интернасьонал
 Литорал-Норте
 Мадейра
 Монтезинью
 Риа-Формоза
 Серра-да-Эштрела
 Серра-ди-Сан-Мамеди
 Серрас-ди-Айре-и-Кандиэйруш
 Синтра-Каскаиш
 Сюдоэсти-Алентежану и Коста Висентина
 Тежу Интернасьонал

Природные заповедники 

 Берленгаш
 Дюнаш-ди-Сан-Жасинту
 Ильяш-Десерташ
 Ильяш-Селвангенш
 Озёра Санто-Андре и Санча
 Парсиал-ду-Гаражау
 Роша-ду-Навиу
 Паул-ди-Арзила
 Паул-ду-Бокилобу
 Сапал-ди-Кастру-Марин и Вила-Реал-ду-Санту-Антониу
 Серра-да-Мальката
 Эстуариу-ду-Саду
 Эстуариу-ду-Тежу

Природные монументы 

 Каренке
 Лагуштейруш (должен быть объединён с природным парком Аррабида)
 Пегадас-ди-Диносауриу-ди-Оурен
 Педра-да-Муа
 Педрейра-ду-Авелину

Охраняемые ландшафты 

 Албуфейра-ду-Азибу
 Арриба Фоссил да Кошта да Капарика
 Корну-ду-Бику
 Литорал-ди-Вила-ду-Конди
 Литорал-ди-Эспосенди
 Озёра Бертиандуш и Сан-Педру-душ-Аркуш
 Серра-ди-Монтежунту
 Серра-ду-Асор

Защищённые территории 

 Асудиш ди Монти да Барка и Аголада
 Гранжа душ Серроиш и Неграиш
 Грута-ду-Замбужал
 Исторический центр Коруши
 Монти-ди-Сан-Бартоломеу
 Монтиш ди Санта-Олаиа и Феррестелу
 Роша-да-Пена и Фонти-Бенемола

Ссылки 
 Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade
 parks.it

 
Португалия, природоохранные зоны
Национальные парки